Roggenkämper ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Roggenkämper (* 1941), deutscher Ophthalmologe
 Walter Roggenkämper (1895–1951), deutscher Ophthalmologe